Элизиум — полнометражный южно-корейский анимационный мультфильм.

Сюжет 
Недалёкое будущее — XXII век. Военные тайно общаются с внеземной цивилизацией с планеты Элизиум. Отношения между расами складываются довольно мирно, пока армейская экспедиция, изучающая таинственный объект на Южном полюсе, не наталкивается на источник необъяснимой силы. Экспедиция погибает, а к Элизиуму высылается сигнал SOS.

На этот сигнал прибывает посол с Элизиума, но вместо переговоров военный космический корабль землян атакует делегацию, что становится причиной начала межпланетной войны.

Единственной ниточкой к восстановлению мира является Сонра — посланец Элизиума, оставленный многие годы назад. Она избирает Рыцарей, которые помогут ей спасти Землю и Элизиум от опасности, о которой пока не догадываются ни на одной из планет.

Ссылки 
 «Элизиум» — анимационный 3D-фильм

Полнометражные мультфильмы Республики Корея
Мультфильмы 2002 года
Фантастические мультфильмы Республики Корея
Космоопера
Фильмы Республики Корея 2002 года